Frauenlauf steht für:

 Österreichischer Frauenlauf
 Schweizer Frauenlauf